Walk on the Wild Side: The Best of Lou Reed — первый сборник лучших песен американского музыканта Лу Рида, выпущенный в 1977 году на лейбле RCA.

Об альбоме 
Альбом включает в себя композиции с предыдущих альбомов Лу Рида Lou Reed (1972), Transformer (1972), Berlin (1973), Rock ’n’ Roll Animal (1974) и Coney Island Baby (1975), а также ранее невыпущенный трек «Nowhere at All». Обложка пластинки — фотографии Рида и его тогдашней девушки Рэйчел Хамфрис — была отснята фотографом Миком Роком.

Список композиций 
Все песни были написаны Лу Ридом.

Примечания 

Сборники 1977 года
Сборники Лу Рида
Сборники RCA Records
Альбомы, оформленные Миком Роком